Prysjaschnjuk ist der Familienname folgender Personen:

 Jewhen Prysjaschnjuk (* 1985), ukrainischer Naturbahnrodler
 Mykola Prysjaschnjuk (* 1960), ukrainischer Politiker